Лезе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 105 км на південь від Діжона, 11 км на північ від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1105,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Лезе на сайті французького Національного інституту географії
 Лезе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Лезе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Лезе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Лезе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара